Maiden se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Maiden
 Joseph Henry Maiden